Another Country steht für:

 Another Country, Originaltitel von Eine andere Welt (James Baldwin), Roman von James Baldwin (1962)
 Another Country (Theaterstück), Theaterstück von Julian Mitchell (1981)
 Another Country (Film), britischer Spielfilm von Marek Kanievska (1984)

Musikalben:
 Another Country (The-Chieftains-Album) von The Chieftains (1992)
 Another Country (Tift-Merritt-Album) von Tift Merritt (2008)
 Another Country (Cassandra-Wilson-Album) von Cassandra Wilson (2012)
 Another Country (Rod-Stewart-Album) von Rod Stewart (2015)